Victor Ruffy ist der Name folgender Personen:

* Victor Ruffy (Politiker, 1823) (1823–1869), Schweizer Politiker, Bundesrat
 Victor Ruffy (Politiker, 1937) (1937–2016), Schweizer Politiker, Nationalratspräsident